Атвуд:

 Атвуд, Джордж — английский физик и математик XVIII—XIX века.
 Атвуд — небольшой ударный кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Этвуд